Strzałkowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Strzałkowo (Łukta), Dorf der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Hinzbruch, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Strzałkowo (Powiat Słupecki), Dorf und Gemeindesitz der Gmina Strzałkowo in der Woiwodschaft Großpolen
 Strzałkowo (Stupsk), Dorf der Gmina Stupsk in der Woiwodschaft Masowien